Survivor (romance) - de Chuck Palahniuk publicado em 1999

Musica
 Survivor (banda) - banda popular por interpretar a música Eye of the Tiger, do filme Rocky 3
 Survivor (canção) -  do girl group americano Destiny's Child
 Survivor (álbum de Destiny's Child)
 Survivor (álbum de Eric Burdon)

Televisão
Survivor - reality show competitivo popular nos Estados Unidos e que já foi produzido em inúmeros outros países
Survivors (BBC) - série de TV britânica
Survivor Series - evento anual pay-per-view de wrestling profissional.

Desambiguação